Parque Patricios – dzielnica Buenos Aires
 Parque Patricios – stacja metra w Buenos Aires